Lüttig ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Lüttig (* 1960), deutscher Jurist
 Gerd Lüttig (1926–2010), deutscher Geologe
 Lutz Lüttig (* 1950), deutscher Sportjournalist und Fußballschiedsrichter

Siehe auch:

 Lüttich (Begriffsklärung)